

Іновец — гора в масиві Повазький Іновець.
 Іновец — річка, права притока Бебрави.
 Повазький Іновець — гірський масив.
 Погронський Іновец — гірський масив.